Задор може бити:

 Задор (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Задор (Мађарска), насељено мјесто у Сигетварском срезу, у Барањској жупанији, Мађарска